Neulhof steht für:

 Neulhof (oberer), Gemeindeteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern, siehe Oberer Neulhof
 Neulhof (unterer), Gemeindeteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern, siehe Unterer Neulhof